My Heart Will Always Be the B-Side to My Tongue третій EP американської пост-хардкор-групи Fall Out Boy, який був випущений 18 травня 2004 року.

Треклист 
 My Heart Is the Worst Kind of Weapon - 3:22	
 It's Not a Side Effect of the Cocaine, I Am Thinking It Must Be Love - 2:11
 Nobody Puts Baby in the Corner - 3:33	
 Love Will Tear Us Apart - 3:22	
 Grand Theft Autumn/Where Is Your Boy - 3:12

Джерела 
 My Heart Will Always Be the B-Side to My Tongue  allmusic
 My Heart Will Always Be the B-Side to My Tongue  last.fm

Альбоми Fall Out Boy
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2004